Чемпіонат Албанії 1974–1975 — 36-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдесяте стало Динамо (Тирана).

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1974—1975
Албанія
Албанія